Domenico Modugno – cantante italiano
 Domenico Modugno – album di Domenico Modugno del 1958 (febbraio)
 Domenico Modugno – album di Domenico Modugno del 1958 (ottobre)
 Domenico Modugno – album di Domenico Modugno del 1959
 Domenico Modugno – album di Domenico Modugno del 1960
 Domenico Modugno – album di Domenico Modugno del 1962
 Domenico Modugno – album di Domenico Modugno del 1968
 Domenico Modugno – album di Domenico Modugno del 1970